Caso cerrado puede referirse a:

 Caso cerrado, programa de televisión de Telemundo, conducido por Ana María Polo.
 Cold Case, serie de televisión estadounidense, pero conocida en algunos países de habla hispana como Caso cerrado.
 Caso cerrado, película española de 1985 dirigida por Juan Caño y protagonizada por Pepa Flores.
 Caso cerrado (álbum): un álbum de la banda argentina Pappo's Blues de 1995.